Amulo – vescovo di Torino
Amulo – parte delle penne degli uccelli